Ivan Aleksejevič Bunin (rusko Иван Алексеевич Бунин) ruski pisatelj in nobelovec, * 22. oktober (10. oktober, ruski koledar) 1870, Voronež, Rusija, † 8. november 1953, Pariz, Francija.

Rojeni leta 1870
Umrli leta 1953
Nobelovi nagrajenci za književnost
Ruski pisatelji